Shout It Out peut désigner :

Musique

Album 
 , album de Patrice Rushen sorti le  ;
 , album de Hanson sorti le  ;
 Shout It Out, album de Balkan Beat Box.

Chanson 
 , chanson de Shotgun Messiah présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson d'Arisa Mizuki présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Reece Mastin présente sur l'album  sorti le  ;
 Shout It Out, chanson de BoA présente sur l'album Who's Back? sorti le  ;
 , générique de The Wendy Williams Show.

Voir aussi